Tiro (balística) - Salva de tiros

Localidades
 Tiros - município de Minas Gerais

Satélites
 TIROS - série dos primeiros satélites meteorológicos
 TIROS-1 - primeiro satélie de observação meteorológica da Terra
 TIROS-2 - segundo satélie de observação meteorológica da Terra
 TIROS-3 - terceiro satélite de observação meteorológica da Terra
 TIROS-4 - quarto satélite de observação meteorológica da Terra 
 TIROS-5 - quinto satélite de observação meteorológica da Terra

Outros
 Tiros em Ruanda - filme anglogermânico sobre o genocídio ocorrido na Escola Técnica Oficial, em Quigali, Ruanda.

Desambiguação